Ицха́к Мордеха́й (, ) — израильский военный, политический и государственный деятель.

Занимал должности министра обороны и министра транспорта. Вышел в отставку из Армии обороны Израиля в звании генерал-майора (алуф). Покинул политику в 2000 году после обвинений в сексуальных домогательствах во время его военной службы и в дальнейшей жизни. Доказательность некоторых из этих обвинений в итоге закончила его общественную карьеру.

Военная служба 
Ицхак Мордехай родился в Иракском Курдистане, репатриировался в Израиль в 1949 году. В 1962 году он зачислен в инженерные войска, а затем добровольно перешёл в десантную бригаду. В 1973 году, во время Войны Судного дня, командовал батальоном в боях за «Китайскую ферму» в Синае и был награждён медалью «За отвагу». В ходе Ливанской войны (1982) командовал территориальной дивизией «Галилея», занявшей города Тир и Сидон и участвовавшей в осаде Бейрута.

13 апреля 1984 года Мордехай в звании бригадного генерала (тат-алуф) командовал операцией по освобождению заложников захваченных палестинскими террористами. Был обвинён в ликвидации двух захваченных в плен террористов, но оправдан, когда выяснилось, что террористов ликвидировали сотрудники Шабак. Он был повышен в звании до генерал-майора (1986) и стал известен как «Командующий всех округов», после того как командовал последовательно всеми тремя военными округами Израиля (Южным, Центральным и Северным). В 1988 году, когда началась интифада, Мордехай был командующим Южного военного округа. Как глава Северного округа он командовал Операцией «Сведение счётов» в 1993 году.

Ицхак Мордехай вышел в отставку с действительной военной службы в 1995 году после 33 лет службы, когда новый начальник Генерального штаба Амнон Липкин-Шахак не стал назначать его в качестве своего заместителя.

Политическая деятельность 
Ицхак Мордехай вступил в партию «Ликуд» во время предвыборной кампании 1996 года, в результате которой Биньямин Нетаньяху стал премьер-министром Израиля. Мордехай присоединился к правительству Нетаньяху в качестве министра обороны.

В 1999 году произошёл публичный раскол между Мордехаем и Нетаньяху в связи со стремлением Мордехая отстранить главу правительства и занять его место.

Совместно с Амноном Липкин-Шахаком, который незадолго до этого не желал видеть Мордехая своим заместителем по армии, и другими Мордехай организовал «Партию Центра», объявившую его своим кандидатом на пост главы правительства, но на всеобщих выборах партия получила лишь шесть депутатских мандатов и присоединилась к правительству левых во главе с Эхудом Бараком. Мордехай стал министром транспорта.

Ицхак Мордехай ушёл в отставку с поста министра транспорта в 2000 году после того, как ему были предъявлены обвинения в сексуальных домогательствах в период его военной службы.

Образование и семья 
Ицхак Мордехай имеет степень бакалавра по истории Тель-Авивского университета и степень магистра в области политических наук Хайфского университета.

Ицхак Мордехай был женат дважды. Ко́хи, ставшая его второй женой, познакомилась с генералом Мордехаем на военной службе, когда он был командующим Северным военным округом, затем руководила его предвыборным штабом в ходе внутренних выборов в Ликуде и стала начальницей канцелярии Министра обороны после победы на выборах. Вскоре 25-летняя Кохи вышла замуж за 52-летнего генерала. У них родился сын. Кохи (Кохава) оставила мужа во время судебного процесса над ним.

Примечания

Ссылки 

Лидеры политических партий Израиля
Депутаты кнессета по алфавиту
Депутаты кнессета XIV созыва
Депутаты кнессета XV созыва
Депутаты кнессета от партии «Ликуд»
Депутаты кнессета от партии Центра
Командиры дивизии «Ха-Галиль»
Участники Шестидневной войны
Участники Войны на истощение
Участники войны Судного дня
Генерал-майоры (Израиль)